Faragó Tamás (1944–) demográfus, történész
 Faragó Tamás (1952–) olimpiai bajnok vízilabdázó